Sítio Novo (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Sítio Novo (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Sítio Novo do Tocantins, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins